Duilio Beretta och Roberto Quiroz var regerande mästare, men valde att inte delta detta år.

Andrés Artuñedo och Roberto Carballes vann i finalen med 5–7, 7–6(7–5), [10–5] över Mitchell Krueger och Shane Vinsant.

Seedning 

 Oliver Golding /  Jiří Veselý (Kvartsfinal)
 George Morgan /  Mate Pavić (Andra omgången)
 Hugo Dellien /  Diego Hidalgo ''(Andra omgången)
 Andrés Artuñedo /  Roberto Carballes (Mästare)

 Luke Saville /  João Pedro Sorgi ''(Andra omgången)
 Mate Delić /  Filip Horanský ''(Första omgången)
 Thiago Moura Monteiro /  Bruno Sant'anna ''(Andra omgången)
 Ben Wagland /  Andrew Whittington ''(Första omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Nedre halvan

Referenser 
 Huvudlottning

Franska öppna 2011